Мінаєв — російське прізвище:
 Мінаєв Борис Пилипович (1943) — український хімік, доктор хімічних наук.
 Мінаєв Геннадій Михайлович (1963 — український громадський діяч, колишній міський голова міста Суми.
 Мінаєв Георгій Дмитрович (1930) — український агроном, заслужений працівник сільського господарства.
 Мінаєв Дмитро Дмитрович (1835 - 1889) — російський поет-сатирик і перекладач, журналіст, критик.
 Мінаєв Ігор Євгенович (1954) — український кінорежисер.
 Мінаєв Кузьма Опанасович — російський оперний співак (баритон), народний артист УРСР.
 Мінаєв Михайло Петрович — російський футболіст і тренер «Динамо Тбілісі»
 Мінаєв Олександр Анатолійович (1942) — український науковець-металург.
 Мінаєв Олександр Олексійович (1954 — 2018) — російський радянський футболіст, олімпійський призер.
 Мінаєв Сергій Юрійович ( 1962 р.) — російський радянський співак, музикант, композитор, теле — і радіоведучий, шоумен і комік.

Мінаєва 

 Мінаєва Галина Миколаївна (нар. 1968) — український міський голова Чугуєва (з 2002), кавалер ордену княгині Ольги III ступеня
 Мінаєва Олена Володимирівна (1921-1967) — український новатор сільськогосподарського виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань (1963—1967)

Російські прізвища